Möllenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Möllenbeck (bij Neustrelitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren

Personen met de achternaam Möllenbeck
Michael Möllenbeck, een Duitse atleet